Atticora melanoleuca és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) que habita als boscos prop de rius, roques i cascadesde l'est de Colòmbia, sud i sud-est de Veneçuela, Guaiana i Brasil amazònic i central cap al sud fins al nord de Mato Grosso.

Referències 

Hirundínids